Spartacus pode-se referir a:
 Espártaco, um escravo romano que liderou uma revolta contra a República Romana;
 Spartacus: Blood and Sand, um seriado britânico;
 Spartacus: Gods of the Arena, uma minissérie e prequência de Spartacus: Blood and Sand;
 Spartacus: Vengeance, continuação de "Spartacus: Blood and Sand";
 Spartacus: War of the Damned, sequência de "Spartacus: Vengeance", última temporada do seriado britânico;
 Spartacus, um filme de Stanley Kubrick;
 Spartaco, um filme italiano de 1953;
 Spartacus, um ciclista suíço;
 Spartacus'', álbum da banda alemã Triumvirat.

Desambiguação